Kathrin Kohlhepp – nome di battesimo di DJane HouseKat, cantante e disc jockey tedesca
 Todd Kohlhepp – criminale statunitense